Arsenura jennetae is een vlinder uit de familie nachtpauwogen (Saturniidae), onderfamilie Arsenurinae.

De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd door Wolfe, Conlan & Kelly in 2000.

Nachtpauwogen